Fion (Mali), een gemeente (commune) in de regio Ségou in Mali
 Fion (rivier), een zijrivier van de Marne in het Franse departement Marne